Z-machine steht für:
 Z-machine, virtuelle Maschine für Infocom-Text-Adventures
 Z-Maschine, Röntgenquelle in Albuquerque